Pön ist der Name mehrerer Berge im Rothaargebirge:

 Kahle Pön
 Hohe Pön